Ferdinand von Prondzynski ist der Name folgender Personen:
 
* Ferdinand von Prondzynski (Militär) (1804–1871), deutscher General und Militärschriftsteller
 Ferdinand von Prondzynski (Politiker) (1857–1935), deutscher Unternehmer und Politiker
 Ferdinand von Prondzynski (Jurist) (* 1954), deutsch-irischer Jurist und Hochschullehrer